Janet Jackson — дебютный студийный альбом американской певицы Джанет Джексон, выпущенный 21 сентября 1982 года на лейбле A&M. Карьера Джексон как певицы был создана её отцом и менеджером Джозефом Джексоном, который подписал её контракт со звукозаписывающей компанией A&M.
Музыкальное содержание альбома содержит бабблгам-поп композиции с элементами диско и фанка. Тексты Анджелы Вайнбуш и Рене Моура способствовали лирическому разнообразию тематики альбома. Моур и Вайнбуш стали продюсерами наряду с Фостером Салверсом, Джерри Вайвером, и Бобби Уотсоном. Janet Jackson дебютировал под номером шесть в чарте Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums и её сингл «Young Love» достиг шестой строчки в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Предыстория 
В возрасте 10 лет Джанет была принята в актерский состав сериала Good Times на роль Пэнни, ребенка, подвергавшегося жесткому обращению со стороны матери и отчаянно нуждавшегося в любви. Согласно автобиографии Джанет, True You, она не хотела заниматься съемками. Она не хотела быть вдали от семьи, к тому же на телевидении её тело было подвергнуто критике. "Ещё до начала съемок мне сказали две вещи: я была толстой и выглядела слишком развитой, из-за чего мне нужно было перевязывать грудь", говорит Джанет. "Однако, я поняла одно - чтобы быть успешной, нужно меняться". Несмотря на тяжелую работу, Джанет признается в книге, что благодаря успеху своей роли она смогла повысить свою самооценку и добиться чего-то самостоятельно, независимо от своей знаменитой семьи. В начале 80-х Джанет также получила второстепенную роль Шарлин в сериале Diff’rent Strokes. В рамках промокампании альбома в одном из эпизодов этого сериала Джанет исполнила отрывок песни "The Magic Is Working".

В автобиографии Джанет говорит: "Это правда, что моя музыкальная карьера началась с толчка. Я была согласна с помощью. Я соглашалась с программой. Я вошла в студию подростком и пела под руководством Ренэ Мура и Анджелы Уинбуш. Были выпущены синглы. «Young Love» был популярен среди молодежи, но мои отношения не имели успеха как песня. [...] Идея обложки пришла ко мне, когда я увидела фотографию Элизабет Тейлор, сделанную в начале её карьеры. Она была в бассейне. Можно было увидеть только её лицо над водой; тело было скрыто. Мне нравилась эта поза, и я была рада, что могу ничего не показывать, кроме своего лица. Мой лейбл нанял известного голливудского фотографа Гарри Лэнгдона, самого милого человека в мире, чтобы он снял фото для обложки. Он точно знал, чего я хотела, однако съемка была для меня достаточно трудной. При фотографе, его помощнике и ещё нескольких людях вокруг бассейна у дома моей семьи я отказывалась снимать и одежду и появляться в купальнике. Я была слишком стеснительна, чтобы попросить всех отвернуться, поэтому как только все были чем-то отвлечены, я быстро проскользнула в воду. Мы скопировали оригинальную позу Элизабет Тейлор и сделали ещё много различных снимков. Когда Лэнгдон получил то, что хотел, я ждала в воде, когда все уйдут, чтобы выйти из бассейна. По сегодняшним стандартам, Janet Jackson, был достаточно успешной записью с продажами более 300 тыс копий. Но по стандартам 1982 года это был провал. Все обсуждали эту неудачу. И это, конечно, не приблизило меня к успеху моих братьев."

Критика 

Стивен Томас Ирливайн из Allmusic поставил две звезды из пяти, написав, что «на её одноименном дебютном альбоме, Джанет Джексон не демонстрирует отличительный музыкальный материал. Если бы её продюсеры создали более резкий набор песен и более интересные биты, альбом, возможно, стал бы приятной коллекцией солнечной танцевальной поп-музыки, но в его законченном виде, только Young Love выделяется среди огромного количества южных сентиментальных баллад».

The Baltimore Afro-American дали положительную оценку альбому, сказав: «Восемь песен альбома, включающие голос динамической индивидуальности».

Список композиций

Места в чартах

Участники записи 

 Chuck Beeson — art direction
 Bob Brown — engineer
 Paulinho Da Costa — percussion
 Gene Dozier — horn arrangements, string arrangements
 Kirk Ferraioli — assistant engineer
 André Fischer — drums
 Stuart Furusho — engineer, mixing assistant
 Joey Gallo — synthesizer
 Humberto Gatica — mixing
 Marlo Henderson — guitar
 Howard Hewett — background vocals
 Jerry Hey — horn arrangements
 Phillip Ingram — string machine
 Janet Jackson — vocals, background vocals
 Fred Jenkins — acoustic guitar
 Jerry Knight — background, vocals
 Harry Langdon — photography
 Nyya Lark — assistant engineer
 Jeff Lorber — synthesizer
 Tony Maiden — guitar
 Peggy McCreary — mixing assistant
 Michael McGloiry — guitar
 Dana Meyers — background, vocals, vocal arrangement

 Greg Moore — guitar
 René Moore — keyboards, background vocals, handclapping, producer, rhythm arrangements, Moog bass
 Taavi Mote — engineer
 Wardell Potts, Jr. — rhythm arrangements
 Ambrose Price — handclapping
 Lynn Robb — design
 Barry Sarna — synthesizer
 John Stronach — engineer
 Edmund Sylvers — percussion
 Foster Sylvers — synthesizer, bass, drums, producer, rhythm arrangements
 Leon F. Sylvers III — rhythm arrangements
 Patricia Sylvers — synthesizer, background vocals
 Steve Thume — engineer
 Wally Traugott — mastering
 John VanNest — engineer, mixing assistant
 Trevor Veitch — contractor
 Gerald Vinci — concert master
 Jerry Weaver — producer, rhythm arrangements
 Melvin Webb — percussion
 Mike West — guitar
 Angela Winbush — keyboards, background vocals, producer, rhythm arrangements
 Benjamin Wright — string arrangements

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Джанет Джексон

Дебютные альбомы 1982 года
Альбомы Джанет Джексон
Альбомы A&M Records
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders